Син-эрибам:

 Син-эрибам — царь Ларсы, правил приблизительно в 1843 — 1841 годах до н. э.
 Син-эрибам — царь (лугаль) Урука, правил во второй половине XIX века до н. э.